Der Coupe d’Europe 2012/13 war ein Dreiband Mannschaftsturnier im Karambolage. Es fand zum achten Mal, vom 6. Juni bis 9. Juni, in Schiltigheim, Frankreich statt. In fünf Vorqualifikationsgruppen hatten sich, von 22 europäischen Mannschaften, die fünf Gruppensieger für das Finalturnier qualifiziert. Der AGIPI Courbevoie war als Titelverteidiger für die Finalrunde gesetzt.

Titelverteidiger und achtfacher Rekordmeister in Folge war der französische Club AGIPI Courbevoie  mit den Spielern Frédéric Caudron, Marco Zanetti, Jérémy Bury und  Jean Christophe Roux. Der Verein spielt seit 2005 in dieser Besetzung und zählte auch 2013 wieder zu den Favoriten.

Allgemeine Informationen

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Schiltigheim

Ausscheidungsgruppe A in Halle-Zoersel  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe B in Osdorp  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe C in Laxou  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe D in Witten  
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe E in Porto  
Abschlusstabelle

Finalrunde in Schiltigheim

Gruppenphase 
Gespielt wurde am 6. und 7. Juni 2013 im Round-Robin-Modus.

Gruppeneinteilung

Ergebnisse

= Gruppe A

Gruppe B 

Quellen:

Finalrunde 

Gespielt wurde am 8. und 9. Juni 2013 im Round-Robin-Modus.
Bei der Finalrunde wurden die Ergebnisse der Mannschaften in der Qualifikation nicht berücksichtigt.

Halbfinale 1 
8. Juni 2013; 9:00h

Halbfinale 2 
8. Juni 2013; 15:00h

Finale 
9. Juni 2012: 14:00h (Spiel 1 & 2); 15:30h (Spiel 3 & 4)

Abschlusstabelle 2012/13

Einzelnachweise 

2012
Karambolageveranstaltung 2013
Billardturnier in Schiltigheim